Павел Владимиров:
* Владимиров, Павел Васильевич (1907—1963) — советский сотрудник советских органов госбезопасности, полковник, командир партизанского отряда.
  (1934—1997) — болгарский футболист.